Neonesiotes är ett släkte av spindlar. Neonesiotes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Neonesiotes